Cârlomănești se poate referi la:

 Cârlomănești, Buzău
 Cârlomănești, Galați

Vezi și 
 Cârlig (dezambiguizare)

Toponime românești